Кубок Грузии по футболу — турнир в Грузии, в котором определяется обладатель национального Кубка. Победитель получает право участвовать в Лиге конференций УЕФА.

Обладатели Кубка Грузинской ССР (1944-1989) 

 1944: Сборная Сухуми
 1945: Динамо (Сухуми)
 1946: Буревестник (Тбилиси)
 1947: Динамо (Батуми)
 1948: Динамо (Сухуми)
 1949: Завод имени Димитрова (Тбилиси)
 1950: ТОДО (Тбилиси)
 1951: ТТУ (Тбилиси)
 1952: ТТУ (Тбилиси)
 1953: Динамо (Кутаиси)
 1954: ТТУ (Тбилиси)
 1955: Динамо (Кутаиси)
 1956: Локомотив (Тбилиси)
 1957: ТТУ (Тбилиси)
 1958: Динамо (Батуми)
 1959: Колмеурне (Махарадзе)
 1960: Колмеурне (Махарадзе)
 1961: СКИФ (Тбилиси)
 1962: Металлург (Зестафони)
 1963: Имерети (Кутаиси)
 1964: Мешахте (Ткибули)
 1965: Гурия (Ланчхути)
 1966: Гурия (Ланчхути)

 1967: Синатле (Тбилиси)
 1968: Синатле (Тбилиси)
 1969: Синатле (Тбилиси)
 1970: Эгриси (Цхакая)
 1971: Гурия (Ланчхути)
 1972: Кахети (Телави)
 1973: Динамо (Зугдиди)
 1974: Металлург (Рустави)
 1975: СКИФ (Тбилиси)
 1976: Мешахте (Ткибули)
 1977: Надиквари (Телави)
 1978: Магароели (Чиатура)
 1979: Магароели (Чиатура)
 1980: Сулори (Вани)
 1981: Сулори (Вани)
 1982: Мерцхали (Махарадзе)
 1983: Тбилисский зооветеринарный институт (Тбилиси)
 1984: Динамо (Зугдиди)
 1985: Имеди (Тбилиси)
 1986: Маднеули (Болниси)
 1987: Спартак (Цхинвали)
 1988: Шадревани-83 (Цхалтубо)
 1989: Шадревани-83 (Цхалтубо)

Финалы с 1990 года

Титулы клубов с 1990 года

См. также 
 Чемпионат Грузии по футболу
 Суперкубок Грузии по футболу

Ссылки 
 http://msy.gov.ge/index.php?sec_id=578&lang_id=GEO